Qum kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qum (ort i Azerbajdzjan), Qach,

Iran 

 Qom (provinshuvudstad), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar